Wyścig na 200 m stylem motylkowym kobiet był jedną z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 2:08.95 (minimum A) oraz 2:13.46 (minimum B).

Obrończynią tytułu z Pekinu była Liu Zige.

Rywalizacja rozpoczęła się 31 lipca o 10:23 czasu londyńskiego, półfinały rozegrane zostały tego samego dnia o 19:57. Finał konkurencji odbył się dzień później o 20:12.

Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chinka Jiao Liuyang, ustanawiając rekord olimpijski.

Statystyka

Rekordy 
Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji.

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

200 m stylem motylkowym kobiet